ZX puede referirse a:
 Citroën ZX, automóvil del segmento C producido por el fabricante francés Citroën.
 Sinclair ZX Spectrum, ordenador de 8 bits basado en el microprocesador Zilog Z80A.
 Nissan 280 ZX, automóvil deportivo producido por el fabricante Nissan desde 1978.
 ZX Printer,  Impresora térmica sobre papel metalizado fabricada por Sinclair Research.
 ZX Interface 1, Periférico creado por Sinclair Research para los ZX Spectrum.
 Mega Man ZX, serie creada por Inti Creates y publicado por Capcom.
 Nissan 300 ZX, automóvil deportivo producido por Nissan.
 ZX Microdrive, lectora/grabadora de cartuchos de cinta sin fin.
 Mega Man ZX Advent, serie.
 ZX Interface 2, dispositivo creado por Sinclair Research para el Sinclair ZX Spectrum.
 ZX Spectrum 128 +2, primer Spectrum de Amstrad.
 Torino ZX, automóvil.

Siglas